Vic – miasto w Hiszpanii
 Szyfr VIC – szyfr używany przez siatkę radzieckich szpiegów w USA